Red, White & Crüe е компилационен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe.

Песни

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 2005 година